Fiodor Remezov (1896-1990), chef militaire soviétique ;
 Semyon Remezov (v. 1642-ap. 1720), cartographe russe.